Boleslav I van Polen, als Boleslav IV hertog van Bohemen (1003-1004)
 Bolesław IV van Polen, groothertog van Polen (1146-1173)
 Boleslaw IV van Pommeren (14e eeuw)
 Bolesław IV van Legnica, mede-hertog van Liegnitz (1364-1394)
 Bolko IV van Opole, hertog van Opole (1396-1437)
 Bolesław IV van Warschau, hertog van Warschau (1429-1454)